O Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará abrange o curso de graduação de Engenharia de Alimentos, o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e o doutorado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, ambos possuem conceito 4 na avaliação da CAPES no último triênio (2010-2013).

A missão do departamento é formar e colocar no mercado de trabalho engenheiro especializado na indústria de alimentos que combine conhecimento da ciência e da engenharia na fabricação, preservação, armazenamento, transporte e consumo de vários produtos alimentícios, procurando aproveitar ao máximo as reservas da agricultura, pecuária e pesca. Visando atingir o melhor padrão de alimentação para a produção;

É composto por 20 professores, sendo 18 com doutorado e 2 com mestrado, e possui os seguintes laboratórios:

 Microbiologia de Alimentos [Didático e Pesquisa]
 Frutos Tropicais
 Tecnologia de Cereais
 Carnes 
 Pescado
 Planta de Processamento de Carnes
 Planta de Processamento de Pescados
 Refrigeração de Alimentos
 Unidade de Panificação [desativada]
 Biotecnologia
 Análise Sensorial
 Controle de Qualidade e Secagem de Alimentos

O ingresso no curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará se dá por meio do Exame Nacional do Ensino Médio anual, 100 vagas.

 Coordenador: Profª. Lucicléia Barros de Vasconcelos Torres (2013-2015)
 Chefe do Departamento: Profª Juliane Döering Gasparin Carvalho (2013-2015)

Universidade Federal do Ceará